Die International Lawn Tennis Challenge 1928 war die 23. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug. Dabei setzten sich die USA gegen Italien mit 4:1 durch. Im vom 27. bis 29. Juli stattfindenden Finale gegen den Titelverteidiger Frankreich bezwang Frankreich die USA mit 4:1. Frankreich gewann damit den zweiten Titel in der Geschichte der International Lawn Tennis Challenge.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 34 Länder an dem Bewerb teil, womit ein neuer Teilnehmerrekord erreicht wurde. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone 
In der Europazone traten insgesamt 27 Teams an. Für Chile, Finnland und Norwegen war es jeweils die erste Teilnahme am Bewerb.

Amerikazone 
Die Amerikazone bestand aus sechs Teilnehmern.

Das Turnier

Europazone

Amerikazone

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegten die USA über Italien, und zogen damit zum neunten Mal in Folge ins Finale ein.

Finale 
Beim vierten Finale zwischen den USA und Frankreich in Serie konnte sich der französische Titelverteidiger klar mit 4:1 durchsetzen.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1928
Tennisturnier 1928